Базыкино — название населённых пунктов в России:

 Базыкино — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Базыкино — деревня в Калининском районе Тверской области.